Nanas Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Nanas (ö i Indonesien, lat -0,55, long 127,25), 
 Pulau Nanas (ö i Indonesien, lat -0,52, long 127,30), 

Robotskapade Indonesienförgreningar